Dissau bezeichnet:

 eine Dorfschaft von Stockelsdorf, Schleswig-Holstein
 Dissau (Wüstung) in Thüringen